Bibbia – libro sacro della religione ebraica e di quella cristiana
 La Sacra Bibbia – titolo di varie traduzioni della Bibbia in italiano
La Sacra Bibbia – film del 1920 diretto da Pier Antonio Garazzo